

Cinema e televisione 
 The Well  – cortometraggio muto statunitense del 1913 diretto da Anthony O'Sullivan
La bambina nel pozzo (The Well) – film statunitense del 1951 diretto da Leo C. Popkin e Russell Rouse
Il pozzo (The Well) – film australiano del 1997 diretto da Samantha Lang
 The Well – serie TV inglese in onda dal 2009

Musica 
The Well – album di Charlie Musselwhite del 2010

Internet 
The WELL – portale web